Homi Jehangir Bhabha – fisico indiano
Homi K. Bhabha – filosofo indiano